Numance peut faire référence à :

 Numance, ville celto-ibérique conquise par Rome en 133 , après une guerre de vingt ans.
 Guerre de Numance, guerre qui opposa, de 153 à 133 , Rome à la ville de Numance au nord de l'Hispanie.
 Numance ou Le Siège de Numance (1585), tragédie de Miguel de Cervantes sur ce thème.
 Numance (1955), tragédie lyrique de Henry Barraud sur un livret de Salavador de Madariaga d'après Cervantes.

Voir aussi